Mugeba je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Poreča, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 175 stanovnika te 59 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovnika 2011. godine naselje je imalo 180 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji